Nestorio kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Nestorio, kommun, Västra Makedonien, Nomós Kastoriás, 
 Nestório, kommunhuvudort, Västra Makedonien, Nomós Kastoriás,